Чемпіонат Вірменії з футболу 1995 — весняний неофіційний національний чемпіонат Вірменії 1995 року. У турнірі взяли участь 12 команд Вищої ліги, які були розподілені на дві групи. Сезон став перехідним від системи «весна-осінь» до системи «осінь-весна». Титул чемпіона не визначався. Переможцями своїх груп стали Ширак та Арарат.

Клуби

Група 1

Турнірна таблиця 

Позначення:

Результати

Група 2

Турнірна таблиця

Результати

Найкращі бомбардири

Посилання 
 Чемпіонат Вірменії на rsssf 

1994—1995
Вірменія